Oudpruisisch, uitgestorven Baltische taal
het land Pruisen
de Baltische stam de Pruisen

Zie ook
Pruisen (doorverwijspagina)